Marschallshagen ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Nordrhein-Westfalen:

 Marschallshagen (Holtheim), Weiler südlich von Holtheim, Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn
 Marschallshagen (Wüstung), Wüstung südlich von Holtheim, Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn
 Marschallshagen (Burg), Alternativbezeichnung der Marschallsburg, südwestlich von Holtheim, Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn
 Glashütte Marschallshagen, ehemalige Glashütte südlich von Holtheim, Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn, siehe Marschallshagen (Holtheim)

Siehe auch:
 Marschallsburg